Frommhold ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Frommhold (1928–2007), deutscher Kunstwissenschaftler und Publizist

 Georg Frommhold (1860–1943), deutscher Rechtshistoriker 
 Heinz Frommhold (1906–1979), deutscher Politiker
 Helmut Frommhold (* 1946), deutscher Rockmusiker, Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge
 Jördis Frommhold (* 1981), deutsche Ärztin für Innere Medizin und Pneumologie 
 Martin Frommhold (1880–1933), deutscher Beamter und DDP-Politiker
 Nils Frommhold (* 1986), deutscher Triathlet
 Walter Frommhold (1921–2010), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Fromhold
 Frommolt